— генеральный директор ЮНЕСКО в 1999—2009 годах.

Биография 
Окончил юридический факультет Токийского университета (1959) и экономический факультет колледжа Хэйверфорд (США, Пенсильвания, 1961). Работал дипломатом, в 1992—1994 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел Японии.

20 октября 1999 года был избран генеральным директором ЮНЕСКО (вступил в должность 15 ноября). Стал девятым по счёту руководителем этой международной организации и первым представителем азиатской страны на данном посту. 12 октября 2005 года был переизбран на пост генерального директора ЮНЕСКО на 4-летний срок.

Резолюция ООН (53/15) гласит: 2000 — Международный год культуры мира. В мае 2000 года Коитиро Мацуура направил в Международный Дельфийский Совет своё приветствие, в котором выразил поддержку инициативы возрождения Дельфийских игр.

10 июня 2008 года за выдающийся вклад в международное сотрудничество и укрепление связей с РУДН Коитиро Мацууре было присвоено звание почётного доктора Российского университета дружбы народов.

Награды и почётные звания 
 Кавалер Большого креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (Литва, 23 апреля 2001 года) — за усилия по продвижению демократии и терпимости в мире и развитию культурного сотрудничества между государствами и народами
 Командорский Крест со звездой ордена Заслуг (Венгрия, 2002)
 Орден «Данакер» (Киргизия, 29 октября 2002 года) — за особый вклад в развитие образования, науки и культуры в Кыргызстане, активное содействие проведению Бишкекского горного саммита
 Почётный доктор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (2003)
 Орден «Слава» (Азербайджан, 23 августа 2005 года) — за заслуги в развитии взаимных связей между организацией ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) и Азербайджанской Республикой.
 Орден князя Ярослава Мудрого II степени (Украина, 30 марта 2006 года) — за выдающийся личный вклад в дело сохранения всемирного культурного наследия, развитие сотрудничества Украины и ЮНЕСКО в интеллектуальной сфере
 Орден «Полярная Звезда» (Якутия, 19 июля 2006 года)
 Орден Дружбы (Россия, 3 октября 2007 года) — за большой личный вклад в сотрудничество между Российской Федерацией и Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
 Орден «Стара-планина» I степени (Болгария, 21 ноября 2003 года)
 В 2002 году была присуждена Международная премия «Диалог цивилизаций».
 Зарубежный почётный член Российской академии художеств
 Международная премия «Золотой чинар» (2011, Азербайджан).

Примечания

Ссылки 
 Генеральные директора на сайте ЮНЕСКО
 Коитиро Мацуура на сайте ЮНЕСКО

Выпускники Хаверфордского колледжа
Выпускники юридического факультета Токийского университета
Генеральные директора ЮНЕСКО
Политики Японии
Послы Японии во Франции
Должностные лица ООН
Почётные зарубежные члены РАХ
Почётные доктора МГУ
Почётные доктора Бакинского государственного университета
Президенты Международной федерации го
Почётные доктора Университета Квебека в Монреале
Почётные доктора Билкентского университета